Жильбер Ашкар (, ; родился 5 ноября 1951 года в Дакаре, Сенегал) — франко-ливанский политический исследователь, писатель, социалист троцкистского толка и антивоенный активист. Один из лидеров Революционной коммунистической лиги, французской секции Четвертого интернационала, и её преемницы Новой антикапиталистической партии.

Выступал с резкой критикой империализма как американского, особенно администрации Джорджа Буша-младшего и её вторжений в Афганистан и Ирак, так и российского (и вообще незападных авторитарных режимов, называя их поддержку некоторыми западными левыми «антиимпериализмом дураков»). Активно поддерживая революции «Арабской весны», агитировал против правительств, включая ливийское и сирийское, консультировал сирийскую оппозицию. С началом полномасштабного российского вторжения против Украины провозгласил солидарность с украинским народом.

Биография 
Постоянно жил в Ливане до своего переезда во Францию в 1983 году. Ашкар является профессором политики и международных отношений в Университете Париж-8 (Винсен — Сен-Дени), с 2007 года — профессором прикладных исследований и международных отношений Школы восточных и африканских наук Лондонского университета. Часто печатается в изданиях «Le Monde diplomatique», «Z Communications» и «International Viewpoint», сотрудничает с Международным институтом исследований и образования (МИИО). Член жюри Дойчеровской мемориальной премии.

Исследования 
Исследовательские интересы Жильбера Ашкара включают: политическую экономию и социологию глобализации, глобальную структуру власти и «большую стратегию» («grand strategy»), развертывание глобальной гегемонии Соединенных Штатов и устремления других империалистических центров, политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки (в том числе события, причины и последствия «Арабской весны»), социологию религии в целом, и ислама и исламского фундаментализма в частности, социальные изменения и социальные теории. Он также является автором фундаментальной монографии «Арабы и Холокост» (2010), в которой рассматривает контакты между арабскими лидерами и нацистами и их влияние на последующие арабо-израильские отношения и, по словам Тарика Али, деконструирует многие упрощённые мифы.

Библиография 
 2016. Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising, 240 pp. Stanford University Press.
 2012/2013. The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising, 328 pp. University of California Press.
 2010/2012. The Arabs and the Holocaust: The Arab-Israeli War of Narratives, 366 pp., University of California Press.
 2007/2008. (with Noam Chomsky) Perilous Power: The Middle East and U.S. Foreign Policy, 276 pp. Hamish Hamilton (UK). ISBN 0-241-14368-3.
 2007. (with Michel Warschawski) The 33-Day War: Israel’s War on Hezbollah in Lebanon and its Consequences, 128 pp. Saqi (UK). ISBN 0-86356-646-4.
 2006. The Clash of Barbarisms: The Making of the New World Disorder, 2d augmented edition, 192 pp. Saqi (UK). ISBN 0-86356-919-6.
 2006. The Israeli Dilemma: A Debate between Two Left-Wing Jews. Letters between Marcel Liebman and Ralph Miliband, Selection, introduction and epilogue by Gilbert Achcar, 82 pp. Merlin Press (UK). ISBN 0-85036-576-7.
 2004. Eastern Cauldron: Islam, Afghanistan, Palestine and Iraq in a Marxist Mirror, 287 pp. Pluto (UK). ISBN 0-7453-2204-2.
Главы в книгах:
 2006. 'Seven Theses on the Current Period, the War and the Anti-War Movement', pp. 315—322, in ed(s) Richard Falk, Irene Gendzier and Robert Jay Lifton, Crimes of War: Iraq, Nation Books (USA). ISBN 1-56025-803-9.
 2000. 'The Strategic Triad: the United States, Russia and China' and 'Rasputin Plays at Chess: How the West Blundered into a New Cold War, pp. 57-144, in ed(s) Tariq Ali, Masters of the Universe?, Verso (UK). ISBN 1-85984-752-8.

Редактор:
 1999. 'The Legacy of Ernest Mandel'.
Журнальные статьи:
 2004. 'Maxime Rodinson on Islamic Fundamentalism', Middle East Report, Washington, 233: 2-4.

Примечания

Ссылки 
 Ж. Ашкар. Победа ХАМАС и перспективы для Палестинской автономии
 Жильбер Ашкар: «Исламисты пытаются повернуть колесо истории вспять»
 Жильбер Ашкар: «Россия вмешалась, чтобы спасти Асада»
 «Новая Холодная»: Диалог Ильи Будрайтскиса и Жильбера Ашкара
 Ж. Ашкар. 11 тезисов и возрождении исламского фундаментализма М.: Свободное марксистское издательство, 2008
 Статьи Ж. Ашкара на сайте Четвертого интернационала
 Статьи Ж. Ашкара
 Сайт Международного института исследований и образования
 Сайт Школы Восточных и Африканских наук

Социологи Франции
Политологи Франции
Публицисты Франции
Троцкисты Франции
Троцкисты Ливана
Теоретики марксизма
Воссоединённый Четвёртый интернационал
Социологи по алфавиту
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета